Ландкоф — фамилия:

 Ландкоф, Самуил Наумович (1887—1970) — русский и советский учёный, доктор юридических наук.
 Ландкоф, Наум Самойлович (1915—2004) — советский учёный-математик, доктор физико-математических наук, сын Самуила Ландкофа.